Poliziotti (Cops) – film diretto da Edward F. Cline e Buster Keaton (1922)
Poliziotti – film diretto da Giulio Base (1995)